Rudolf Jedlička ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Jedlička (Mediziner) (1869–1926), tschechischer Chirurg und Radiologe
 Rudolf Jedlička (Sänger) (1920–1989), tschechischer Sänger (Bariton)